

Вудлон — місто, штат Кентуккі
 Вудлон — селище, штат Іллінойс
 Вудлон — селище, штат Огайо
 Вудлон — переписна місцевість в окрузі Клівленд, штат Арканзас
 Вудлон — переписна місцевість в окрузі Балтимор, штат Меріленд
 Вудлон — переписна місцевість в окрузі Графство принца Георга, штат Меріленд
 Вудлон — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Вудлон — переписна місцевість в окрузі Керролл, штат Вірджинія
 Вудлон — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія